Атакинес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 42,54 км². Население — 718 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Покровителями города считаются святой Хуан Баутиста и Ла Вирхен Моренита.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Вальядолида